Fischenich bezeichnet:
 Fischenich, Stadtteil von Hürth im Rhein-Erft-Kreis, Deutschland

Fischenich ist der Familienname folgender Personen:
 Bartholomäus Fischenich (1768–1831), deutscher Jurist
 Josef Fischenich (1885–1972), preußischer Verwaltungsjurist und Landrat